Simó (motocicleta), marca catalana de motocicletes, fabricades a Barcelona al segle XX per Miquel Simó 
 Tribu de Simó
 Biografies:
 Simó (nom)
 Simó de Tràcia, príncep traci de la meitat del 
 Simó d'Atenes, filòsof grec 
 Simó Cananeu, un dels dotze apòstols de Jesucrist
 Simó Hippítric, escriptor grec sobre veterinària
 Simó Mag, religiós potser cristià, considerat el primer heretge
 Simó Sofista, sofista i polític grec
 Simó de Tebes, escriptor religiós grec 
 Simó Treni, poeta grec 
 Simó de Magnèsia, metge grec 
 Simó d'Egina, escultor grec
 Simos de Salamina, escultor grec
 Simó de Tessalònica, arquebisbe de Tessalònica
 Isabel-Clara Simó, escriptora alcoiana
 Miquel Simó, diversos personatges